Та́бара () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Табара. Занимает площадь 113 км². Население — 891 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается Ла Вирхен де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы